Municipio de Great Bend puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Great Bend (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Great Bend (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Great Bend (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cottonwood.
 Municipio de Great Bend (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Susquehanna.